Karnik est un nom de famille indien. On le trouve principalement chez les membres de la communauté marathi  (CKP). Les Karnik sont l'une des  qui composent la communauté CKP. Le Gotra des Karnik est Bharghav, leur dieu est Sūrya, et leur géniteur s'appelait Karnik.

 , administrateur indien.
 , réalisateur, producteur et scénariste indien.
 , cadre américain et ancien PDG de la compagnie aérienne ATA Airlines.
 Gauri Karnik, actrice indienne.
 , militant littéraire indien.
 , homme politique indien et membre du Conseil législatif du Karnataka.
 , actrice indienne.